Орловец може да се отнася за:
 Орловец – село в Северна България
 Орловец – многофункционална (спортна, концертна и пр.) зала в Габрово.

Върхове
 Орловец – връх в Рила
 Орловец/Джано – връх в Пирин
 Орловец – връх в Руй